Serrat de Toirigo, serra situada al municipi de la Vall de Boí.
 Bony de Toirigo, muntanya situada al municipi de la Vall de Boí.